De Rally van Griekenland 2005, formeel 52nd Acropolis Rally of Greece, was de 52e editie van de Rally van Griekenland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2005. Het was de 399e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lamia.

Programma

Resultaten

Statistieken

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

G
Rally van Griekenland